Stoklasa ist der Nachname von:
 Julius Stoklasa (1857–1936), tschechischer Agrikulturchemiker
 Lutz Stoklasa, mehrfacher Deutscher Meister und Europarekordhalter im Schwimmen (Schmetterlings-Stil)